Bradbury může být:

 Jack Bradbury (1914–2004), americký animátor
 Malcolm Bradbury (1932–2000), anglický spisovatel
 Randy Bradbury (* 1964), americký hudebník
 Ray Bradbury (1920–2012), americký spisovatel
 Steven Bradbury (* 1973), australský rychlobruslař
 Bradbury and Evans, anglické nakladatelství 
 Bradbury (Kalifornie), město v USA
 Daniel Bradbury Dočekal (* 1967), český novinář

Anglická příjmení